Tigride ou Tygride est un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou patronyme
Tigride ou tygride est un prénom masculin ou féminin désuet.

Tigride ou Tygride peut être un patronyme.

Saints chrétiens
 Tigride († 925 ou ), ou Tygride ou Tigridia ou Trigidia, fille du comte Sancho Garcia, moniale à Oña près de Burgos en Vieille-Castille, choisie comme abbesse par sa communauté ; fêtée le 22 novembre. 
 Tigride (), évêque de Gap.

Ecclésiastiques
 Tigride, évêque d'Agde à partir de 589.

Références